Highmore ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Highmore (* 1961), britischer Schauspieler
 Freddie Highmore (* 1992), britischer Schauspieler
 Joseph Highmore (1692–1780), englischer Maler
 Matthew Highmore (* 1996), kanadischer Eishockeyspieler
 Nathaniel Highmore (1613–1685), englischer Anatom und Naturforscher

Sonstiges:
 Highmore (South Dakota), Ortschaft im Hyde County, South Dakota, Vereinigte Staaten